Brzegi bezeichnet Dörfer in Polen:
 Brzegi (Bukowina Tatrzańska), Dorf der Gmina Bukowina Tatrzańska im Powiat Tatrzański der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzegi (Ciasna), Dorf der Gmina Ciasna in der Woiwodschaft Schlesien 
 Brzegi (Krzyż Wielkopolski) (dt. Kienwerder), Dorf der Gmina Krzyż Wielkopolski in der Woiwodschaft Großpolen
 Brzegi (Miastków Kościelny), Dorf der Gmina Miastków Kościelny in der Woiwodschaft Masowien
 Brzegi (Sobków), Dorf der Gmina Sobków in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brzegi (Wieliczka), Dorf der Gmina Wieliczka im Powiat Wielicki der Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Brzegi Dolne
 Brzegi Górne